Sava se puede referir a:

Religión 
 San Sava el Godo (334-372), santo precismático.
 San Sabas el Santificado (439-532), santo capadocio.
 San Sava de Serbia (1175-1235), santo ortodoxo.

Toponimia 
 Sava, río en Europa;
 Sava, localidad y comune. italiana de la provincia de Tarento, región de Apulia.

Deporte 
 Facundo Sava, futbolista argentino.

Empresas 
 SAVA, productor de vehículos comerciales español.
 SAVA, acrónimo de Società Anonima Vendita Automobili, empresa financiera creada en 1925 por Fiat S.p.A.
 SAVA,  SAVA Group, Empresa de arquitectura ingeniería y construcción. SAVA es un acrónimo del nombre de su fundador, el arquitecto Sebastián Alejandro Valenzuela Asenjo,